Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukamanah (Jiput), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukamanah (Menes), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukamanah (Agrabinta), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamanah (Cugenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamanah (Cigalontang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukamanah (Cimanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamanah (Mande), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamanah (Cisaat), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamanah (Geger Bitung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamanah (Jonggol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamanah (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamanah (Malangbong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamanah (Megamendung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamanah (Pangalengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java